«Последний из Сабудара» — комедийный художественный фильм, снятый в 1958 году на киностудии «Грузия-фильм». Актерский дебют для Имеды Кахиани и Нодара Мгалоблишвили.

Сюжет 
Молодой парень живёт в горной грузинской деревне Сабудара. Ему нравится жить на родной земле, рядом со своим отцом — Сачино, мастером гончарного дела. Но однажды он узнаёт, что семья девушки, в которую он влюблён, уезжает в Кутаиси. И тогда он решает сбежать из дома вслед за ней.

В ролях 
 Бэлла Мирианашвили — Теброне
 Имеда Кахиани — Гогита
 Гиви Тохадзе — Ушанги
 Сесилия Такайшвили — мещанка Элпите
 Ипполит Хвичиа — Алмасхан
 Нодар Мгалоблишвили - рабочий завода, сосед Гогиты в общежитии

Музыка 
В фильме звучит знаменитая мелодия Резо Лагидзе «Гогов, гогов, ме шенс мети джер аравин мкваребиа» ().

Награды и номинации 
Вторая премия Всесоюзного кинофестиваля, 1958 год.

Ссылки

Примечания 

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы Шоты Манагадзе
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1958 года
Фильмы по сценариям Георгия Мдивани